|-
| 128101 - ||  || 5 august 2003 ||  || 
|-
| 128102 - ||  || 4 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128103 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 128104 - ||  || 18 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128105 - ||  || 18 august 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 128106 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128107 - ||  || 20 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128108 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128109 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128110 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128111 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128112 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128113 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128114 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128115 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128116 - ||  || 22 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128117 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128118 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128119 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128120 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128121 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128122 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128123 - ||  || 22 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128124 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128125 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128126 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128127 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128128 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128129 - ||  || 22 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128130 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128131 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128132 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128133 - ||  || 24 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128134 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128135 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128136 - ||  || 22 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128137 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128138 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128139 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128140 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128141 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128142 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128143 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128144 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128145 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128146 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128147 - ||  || 24 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128148 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128149 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128150 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128151 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128152 - ||  || 25 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128153 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128154 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128155 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128156 - ||  || 29 august 2003 ||  || , 
|-
| 128157 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128158 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128159 - ||  || 28 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128160 - ||  || 28 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128161 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128162 - ||  || 31 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128163 - ||  || 31 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128164 - ||  || 30 august 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 128165 - ||  || 29 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128166 Carora ||  || 27 august 2003 ||  || I. Ferrin, 
|-
| 128167 - ||  || 30 august 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128168 - ||  || 31 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128169 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128170 - ||  || 2 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128171 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128172 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128173 - ||  || 5 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128174 - ||  || 1 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128175 - ||  || 4 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 128176 - ||  || 1 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 128177 Griffioen ||  || 5 septembrie 2003 || Calvin College || 
|-
| 128178 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128179 - ||  || 14 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128180 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128181 - ||  || 13 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128182 - ||  || 15 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128183 - ||  || 15 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 128184 - ||  || 14 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128185 - || 2003 SP || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128186 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128187 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128188 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128189 - ||  || 17 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 128190 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128191 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128192 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128193 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128194 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128195 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 128196 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128197 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128198 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 128199 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 128200 - ||  || 16 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-